Can Planas o Casa Planas, habitatge de Badalona.
 Can Planas o Casa Manuel Planas, edifici modernista a Sitges (el Garraf) 
 Can Planas (Barcelona)
 Can Planas (Corbera de Llobregat), masia de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) protegida com a bé cultural d'interès local
 Can Planas (Esclanyà), casa del  prop de l'església de Sant Esteve d'Esclanyà, al terme municipal de Begur (Baix Empordà)
 Can Planas (Sant Gregori), masia del municipi de Sant Gregori (Gironès) protegida com a bé cultural d'interès local